Rubes peut se référer à :

Prénom 
  (1921-2001), homme politique italien.

Littérature 
 , comic strip de .

Sports 
 , ancien club de baseball américain ;
 , ancien club de baseball américain.

Entomologie 
 Rubes genre éteint d'insectes, et sa seule espèce, Rubes bruesi.

Toponyme 
 , chaîne de montagnes au Canada.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme